Охотхозяйство — название нескольких населённых пунктов:
 Охотхозяйство — посёлок в Колыванском районе Новосибирской области.
 Охотхозяйство — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Охотхозяйство — посёлок в Калязинском районе Тверской области.

См. также 
Охотничье хозяйство